Чемпіонат Шотландії з футболу 1913—1914 — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 16 серпня 1913 та фінішував 29 квітня 1914. Це 24-й сезон чемпіонату Шотландії. Свій одинадцятий титул чемпіона здобув «Селтік».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1914
Шотландія
Шотландія